Игорь Беля́ев:
 Беляев, Игорь Александрович (род. 1972) — российский футбольный тренер.
 Беляев, Игорь Алексеевич (род. 1967) — российский дипломат.
 Беляев, Игорь Васильевич (род. 1954) — российский физик, лауреат Государственной премии.
 Беляев, Игорь Константинович (1932—2018) — советский и российский режиссёр-документалист, сценарист.
 Беляев, Игорь Николаевич (1908—1985) — советский баскетболист, тренер.